Biane peut faire référence à :

Patronyme 

 Philippe Biane (1962-), mathématicien français.

Architecture 
 Biane, élément décoratif d'architecture en Asie de l’Est et en Asie du Sud-Est.

Patronyme français